Herálec può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Herálec, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina
Herálec, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina